Натуральне число 601
 601 рік до нашої ери
 601 рік нашої ери